Бундеслига 1988—1989 — 26-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 22 июля 1988 года, а завершился 17 июня 1989 года. Чемпионом стала «Бавария».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1989/1990 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16-е место в сезоне 1988/1989 — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге — «Саарбрюккен». По сумме двух матчей «Айнтрахт» одержал победу со счётом 3:2 и сохранил место в Бундеслиге на следующий сезон.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: 
 «Кайзерслаутерн» — «Штутгартер Кикерс» — 6:0 (6-й тур, 3 сентября 1988 года)
 «Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 6:0 (16-й тур, 26 ноября 1988 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Штутгартер Кикерс» — «Вердер» —  0:6 (9-й тур, 16 ноября 1988 года)
 Самый результативный матч (10 голов): «Юрдинген 05» — «Ганновер 96» — 7:3 (31-й тур, 25 мая 1989 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1988/89  

Германия
Германия
1988/1989
Спорт в Германии в 1988 году
Спорт в Германии в 1989 году